Antuco (Mapudungun: Antu (antv) = soare, co (ko) = apă) se poate referi la:

În Chile
 Antuco (vulcan)
 Antuco, Chile
 San Antuco, mină din Chile
 Antuco Hydroelectric Plant
 Tragedia de la Antuco

În Argentina
 Antuco (Santiago del Estero), un orășel din provincia Santiago del Estero.
 Antuco (Salta), provincia Salta.
 Río Antuco (Salta), un râu din provincia Salta.
 Boratera Antuco, provincia de Salta.

Persoane
 Antuco Telesca, actor
 Antuco Flecha, sportiv